Градовете в Алжир не се ползват със статут на град, официално даван поотделно за всеки от тях.

Градът може да е само част от едноименната община, да запълва изцяло едноименна община и/или да заема заселена територия в съседни общини.

Определение 
Статутът на град в Алжир се определя не с държавен нормативен акт с изрично посочени населени места, а според критерии, установени в закони. На практика градският статут на всяко населено място поотделно се определя от Националната служба за статистика (НСС) на Алжир въз основа на общите критерии и конкретно преброяване на населението и жилищния фонд.

В методологичния раздел „Урбанизирана мрежа“ (Armature urbaine) от онлайн публикацията на НСС с резултатите от преброяването на населението и жилищата от 14 април 2008 г. специално внимание се обръща на разграничението между градско и селско население и съответни населени места.

Данните в публикацията са представени по административно-териториални единици (области, околии, общини) и за населени места – агломерации (градски и селски) и изолирани населени места. За населението на всяка област има отделна публикация (например страницата за столичната област Алжир), в която данните са представени по общини, включително в тях за агломерация на административния център, вторични агломерации и разредена зона (zone éparse).

Общините са класифицирани в 5 групи – изцяло градски, предимно градски (полуградски), смесени, предимно селски (полуселски), изцяло селски. Посочени са критерии, установени със закони, за степените на „градско“ и „селско“. Сред най-важните критерии за градско населено място са:
 численост на населението в селището – не по-малко от 5000 жители;
 икономическа активност – заети не по-малко от 75 % с индустрия и услуги;
 административен център – областен и/или околийски (без общински).

Понятието „градска единица“ (тоест градско населено място) е определено чрез понятието „агломерация“ (за селища изобщо), чиято граница за териториален обхват е мислена линия на 200 метра от крайните жилищни застройки, съдейки по карти за преброяванията. Така при всяко поредно преброяване при застрояване на тези „гранични полоси“ по 200 метра се окрупняват населени места чрез присъединяване на по-малобройни към по-многочислени селища. Доколкото обаче това е по документи на НСС, без да е съпроводено от допълнително разгласяване и административни мерки за преименуване на „присъединеното“ (по НСС) селище, се случва (главно при почти равночислено население, а и от различни общини) такова селищно окрупняване да не е широко възприемано – както например при образуването на най-голямото (117 558 жители) предградие Регая от сливането на Руиба с 45 853 ж. (61 984 души в община Руиба) и Регая със 71 705 ж. (85 452 души в община Регая) в област Алжир.

Някои от градските агломерации, наречени „междуобщински агломерации“, обхващат заселени територии не само в едноименната община, но също и градски зони извън нея. Така например агломерацията на столицата град Алжир се разпростира в 42 от общо 57 общини и във всички 13 околии на столичната Област Алжир. Вторят по численост на населението град Оран заема изцяло едноименната Община Оран с 609 940 жители, докато в агломерацията му живеят 803 329 души, тоест простира се и в съседни общини. При третия по жители град Константин населението е 448 374 д. в общината (включително 418 672 д. в града) и общо 448 028 д. в агломерацията, тоест пак заема територии от съседни общини. През 2008 г. са отчетени 137 (от общо 851) агломерации, които са организирани в 37 междуобщински градски агломерации.

Категории 
Националната служба по статистика разграничава 6 групи градски населени места (дефинирани в закони 2001-20 и 2006-06):
 метрополиси (métropoles) – с население над 300 хил. души (без Блида), с национално и международно значение;
 големи градове (grandes villes) – с население от 100 до 300 хил. души (и Блида);
 средни градове (villes moyennes) – с население от 50 до 100 хил. души;
 малки градове (petites villes) – с население от 20 до 50 хил. души;
 градски агломерации (agglomérations urbaines) – с население поне 5 хил. души.

Към тях НСС на Алжир добавя още 2 групи:
 градове-предградия (villes suburbaines) – в съседство с 4-те метрополиса;
 градове-изключения – с население по-малко от 5000 души.

Терминът „градска агломерация“ в едноименната група може да се приравни на селище от градски тип. Изискванията за брой на жителите на градовете-предградия са по-високи за сметка на други градски критерии – инфраструктура, култура и пр. Като изключения са включени 19 по-малки селища, 16 от които са в конурбация с по-големи градове, а 3 предградия на Алжир (2) и Оран (1) покриват критериите за град.

Градове 
Численост на населението на градове (градски агломерации) според преброяването от 14 април 2008 г.

Метрополиси 
Следват градските агломерации с население над 300 хил. души (без Блида). За сравнение са дадени данните за населението и в едноименните община и област (само област за столицата). С удебелен шрифт е столицата гр. Алжир.

Големи градове 
Следват градските агломерации с население от 100 до 300 хил. души (и по-многочислената Блида). За сравнение са дадени данните за населението и в едноименната община. С наклонен шрифт са градовете, които не са областни (а само околийски) центрове.

Средни градове 
Следват градските агломерации с население от 50 до 100 хил. души. За сравнение са дадени данните за населението и в едноименната община. С удебелен шрифт са областните центрове; с обикновен шрифт – околийските (и общински) центрове; с наклонен шрифт – гр. Шетия (който не е околийски център, а само общински) и новият град Али Менджели (който не е нито околийски, нито общински център, но се простира в 2 общини).

Малки градове 
Следват градски агломерации с население от 20 до 50 хил. души. За сравнение са дадени данните за населението и в едноименната община. С удебелен шрифт са областните центрове.

Други градове 
Следват градски агломерации с население над 5 хил. души. За сравнение са дадени данните за населението и в едноименната община. С удебелен шрифт са областните центрове.

Градове-предградия 
Следват градските агломерации предградия в съседство с 4-те метрополиса.

Край Алжир

Край Оран

Край Константин

Край Анаба

Източници 

 
Алжир